Чистоводное — название населённых пунктов:

Россия 
 Чистоводное — село в Холмском районе Сахалинской области.
 Чистоводное — село в Лазовском районе Приморского края.

Украина 
 Чистоводное — село в Белгород-Днестровского районе Одесской области.

См. также